II liga polska w hokeju na lodzie w sezonie 2012/2013 została rozegrana na przełomie 2012 i 2013 roku. Był to 2. sezon rozgrywek o mistrzostwo II ligi w hokeju na lodzie po reaktywacji rozgrywek na tym poziomie ligowym. W poprzednim sezonie zwyciężyła drużyna PTH Poznań.

Przed sezonem 2012/2013 dokonano poszerzenia składu ligi. Obok zespołów z poprzedniego sezonu, do których dołączono dwie nowe ekipy, skupionych w grupie zachodniej, stworzono grupę wschodnią. Inauguracja rozgrywek grupy wschodniej nastąpiła 21 października 2012 roku w hali Arena Sanok, zaś w grupie zachodniej sezon rozpoczął się w listopadzie, a wszystkie spotkania były rozgrywane na poznańskiej Chwiałce. Grupę Wschodnią wygrała drużyna KKH Kaszowski Krynica. Turniej finałowy o Mistrzostwo Polski II ligi przewidziano na marzec 2013 roku.

Drużyny

Grupa zachodnia

Tabela sezonu zasadniczego 
Tabela zaktualizowana na dzień na dzień 24 marca 2013 roku po zakończeniu sezonu zasadniczego.

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WPD = Liczba meczów wygranych po dogrywce, WPK = Liczba meczów wygranych po karnych, PPD = Liczba meczów przegranych po dogrywce, PPK = Liczba meczów przegranych po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy
      = Mistrz sezonu zasadniczego, uczestnictwo w play-off       = Uczestnictwo w play-off

Play-off

Grupa wschodnia

Tabela sezonu zasadniczego 

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WPD = Liczba meczów wygranych po dogrywce, WPK = Liczba meczów wygranych po karnych, PPD = Liczba meczów przegranych po dogrywce, PPK = Liczba meczów przegranych po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy
      = Mistrz sezonu zasadniczego, uczestnictwo w play-off       = Uczestnictwo w play-off

Play-off

Finał 
Mecz finałowy odbył się 6 kwietnia 2013 roku o godzinie 17:00 na Lodowisku Chwiałka w Poznaniu, a zmierzą się w nim PTH Poznań i KKH Kaszowski Krynica. Zwyciężyła drużyna z Krynicy 11:6 i została mistrzem II ligi w sezonie 2012/2013.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Statystyki na stronie Poinstreak.com

II liga polska w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie
2013 w hokeju na lodzie
2012 w polskim sporcie
2013 w polskim sporcie